Кримљани могу бити:
 Кримљани, становници полуострва Крим
 Кримски Татари, туркијски народ који претежно живи на полуострву Крим